Phlox
Phlox (Star Trek)
Phlox de Kyanos

Desambiguação